Austrija je savezna republika koju čini 9 saveznih država (Bundesländer).